Pestalozziella är ett släkte av svampar. Pestalozziella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pestalozziella